Лихновски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лихновски, Игор (род. 1994) — чилийский футболист словацкого происхождения, защитник португальского «Порту».
 Лихновски, Феликс фон (1814—1848) — немецкий политический деятель и аристократ, князь фон Лихновски, граф фон Верденберг.

См. также 
 Лихновские